CT, Computed [Axial] Tomography, komputertomográfia, orvosi vizsgálati módszer
CT, Connecticut, az USA 5. tagállama
CT, Counter-terrorists, terrorelhárítás
ČT, Česká Televize, Csehország közszolgálati televíziója